Bazin es un apellido francés que puede referirse a las siguientes personas:

 Claude Bazin de Bezons (1617-1684), abogado y político francés
 Antoine Bazin (1799-1863), sinólogo francés
 Charles-Louis Bazin (1802-1859), pintor, escultor, grabador y litógrafo francés
 Henri Bazin (1829-1917), ingeniero hidráulico francés, inventor de la Fórmula de Bazin y de un tipo de vertedero de pared delgada llamado «vertedero Bazin».
 René Bazin (1853-1932), novelista, jurista, periodista, historiador y ensayista francés
 Hervé Bazin (1911-1996), novelista francés
 André Bazin (1918-1958), crítico y teórico cinematográfico francés, cofundador de la revista Cahiers du Cinéma